faculteit (onderwijs), afdeling van een universiteit.
een ander woord voor functie (psychologie), een verrichting, werking, zoals bewegen, denken en spreken.
faculteit (wiskunde), het product van alle getallen tot aan een bepaalde waarde.